Фиат 500 може да се отнася за няколко модела леки автомобили:
 Фиат 500 Тополино (1936 – 1955)
 Фиат 500 (1957) (1957 – 1975)
 Фиат Чинкуеченто (1991 – 1998)
 Фиат 500 (2007) (2007 – )
 Фиат 500L
 Фиат 500X
 Фиат 500 Електрик (2020 – )